Душі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на південний схід від Парижа, 90 км на схід від Орлеана.

Історія 

1 січня 2016 року Душі і Монкорбон було об'єднано в новий муніципалітет Душі-Монкорбон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 466 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1012,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Душі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луаре